Dário Arruda (São Paulo, 06 de janeiro de 1965) é um instrumentista, saxofonista, arranjador de música popular brasileira. Seu pai, Antonio Arruda (1920—2006), foi um maestro e compositor.

Naturais da cidade de São Paulo
Instrumentistas do estado de São Paulo
Saxofonistas do estado de São Paulo
Arranjadores do estado de São Paulo
Músicos de música popular brasileira